Horvátország
Rogulje, falu Dvor községben, Sziszek-Monoszló megyében
Rogulje, falu Pakrác községben, Pozsega-Szlavónia megyében